Саскуеханна (, Ленапе Siskëwahane) — Річка в північно-східній частині США, найдовша серед північноамериканських річок, що впадають в Атлантичний океан між гирлом Святого Лаврентія і Міссісіпі і 16-а по довжині серед річок США (715 км). Басейн річки площею 71225 км² покриває близько половини території Пенсільванії, а також частину штату Нью-Йорк і Меріленда.

Опис 
Річка утворюється злиттям Північної (вважається головним потоком, витік в озері Отсіго) та Західної Саскуеханни біля міста Нортумберленд у Пенсільванії.

Устя Саскуеханни у північній частині Чесапікської затоки ; власне, Чесапікська затока є естуарієм Саскуеханни, який затопило внаслідок підвищення рівня моря з кінця минулого льодовикового періоду.

Найбільша притока Саскуеханни — річка Джуніата (167 км).

На березі річки в штаті Пенсільванія розташовується три АЕС: Три-Майл-Айленд, Саскуеханна і Піч-Боттом.

Примітки 

Річки Меріленду
Річки штату Нью-Йорк
Річки Пенсільванії